Melbourne Spurr (1888-1964), photographe sourd américain
 Richard Spurr (1800-1855), prêcheur laïque et ébéniste britannique
 Tommy Spurr (né en 1987), footballeur anglais

Voir aussi 
 Mont Spurr, stratovolcan dans l'arc volcanique des Aléoutiennes en Alaska